Mokosza - bogini słowiańska
 Zespół Muzyki Polskiej Mokosza